Indian Lake est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis:

 Indian Lake (New York)
 Indian Lake (Pennsylvanie)
 Indian Lake (Texas)
 
 
 Lac Indian (Californie)